Passione fatale – film del 1913 diretto da Giuseppe Pinto
 Passione fatale – film del 1950 diretto da Ernesto Grassi
 Passione fatale (Love Letters) – film del 1983 diretto da Amy Jones
 Passione fatale (Body Chemistry) – film del 1990 diretto da Kristine Peterson
 Dot the I - Passione fatale (Dot the I) – film del 2003 diretto da Matthew Parkhill